L73 ou L.73 est un sigle qui peut faire référence à :
 Albatros L.73, un avion de transport commercial allemand de l'entre-deux-guerres ;
 Autres infections folliculaires, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Melbreak (L73), un destroyer d’escorte de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres